Афрасіяб — міфічний правитель держави Хорезм.
 Афросіаб — городище поблизу узбецького Самарканда, назване на честь Афрасіяба.
 Афросіаб — модель рухомого складу на залізниці Ташкент — Самарканд
 Афросіаб — одна зі станцій Чилонзорської лінії метро у Ташкенті, названа на честь Афрасіяба.